Европа за свободу и прямую демократию (, ) — фракция Европарламента, объединяющая правоконсервативные евроскептические партии. Образована под названием Европа за свободу и демократию 1 июля 2009 года, вскоре после выборов в Европейский парламент. Лидеры фракции — Найджел Фарадж (Партия независимости Соединённого Королевства) и Давид Боррелли (Движение пяти звёзд).

26 июня 2019 года фракция самораспустилась, так как английские депутаты создали партию Brexit’а и покинули Европарламент.

Цели 
Основной целью блока было сокращение полномочий или даже распад Европейского Союза. Найджел Фарадж, президент блока, был также лидером Партии независимости Великобритании, а позднее Партии Brexit, обе из которых выступали за немедленный выход Великобритании из Европейского Союза.

Во время дебатов в Европейском парламенте о референдуме о независимости Каталонии в 2017 году EFDD голосом Рэя Финча посчитал, что Европейский Союз должен был предпринять некоторое вмешательство против Испании, чтобы защитить независимость Каталонии. Он считал, что этот референдум привел к нарушению прав человека. По его словам, люди должны иметь право голоса, даже если референдум незаконен.

Состав фракции

7-ой состав Европейского парламента (2009—2014) 
После выборов 2009 года фракция ЕСД (Европа за Свободу и Демократию) объединяла 27 депутатов.

Некоторое время велись также переговоры о присоединении к фракции Австрийской партии свободы, однако ряд партий-участников ЕСД выступили против участия АПС.

8-ой состав Европейского парламента (2014—2019) 

После выборов 2014 года фракция ЕСПД (Европа за Свободу и Прямую Демократию) увеличилась количественно до 45 депутатов:

Примечания

Ссылки 
 

Фракции Европейского парламента
Консервативные партии
Евроскептицизм